

Грілі — місто, штат Колорадо
 Грілі — місто, штат Айова
 Грілі — місто, штат Канзас